Тадзири:
 Тадзири — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Осака.
 Тадзири, Сатоси (род. 1965) — японский геймдизайнер, разработчик серии игр, манги и сериала «Покемон».
 Тадзири, Ёсихиро (род. 1970) — японский рестлер.